Fafek je příjmení, jež nosí více osobností:

 Emil Fafek (1922–1997) – český reportážní fotograf
 Petr Fafek (1893–1942) – účastník II. odboje a podporovatel výsadku ANTHROPOID 

 Ženská varianta příjmení je Fafková

 Liboslava Fafková mladší (1922–1942) – účastnice II. odboje a podporovatelka výsadku ANTHROPOID
 Rela Fafková (1920–1942) – účastnice II. odboje a podporovatelka výsadku ANTHROPOID